Sinan Hoxha (ur. 5 września 1975 w Tiranie) – albański piosenkarz.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Tiranie
Albańscy wokaliści popowi